Paul Koppers (kunstenaar), Nederlands kunstenaar
 Paul Koppers (voetballer), Nederlands voetballer